Der Toskana-Effekt beschreibt unterschiedliche Effekte:
 Ein durch Wischtechnik erzeugter Effekt beim Bemalen von Wänden: Man arbeitet verschiedene Naturtöne unterschiedlicher Nuancen ineinander. Diese werden entweder in feuchtem Zustand ineinander gewischt oder in trockenem Zustand teilweise übereinander aufgetragen.
 Die natürliche Patina, die sich auf älteren Terrakotta-Gefäßen bildet.
 Der Effekt, dass Nahrungsmittel zu Hause nicht so gut munden wie im Ursprungsland. Beispiel: Man genießt einen Wein in einer schönen Urlaubsstimmung in der Toskana. Weil der Wein köstlich geschmeckt hat, nimmt man sich eine Flasche davon mit nach Hause. Dort ist man dann von dem Wein enttäuscht.